Knock steht für:
 Knock (Steinwald) (845 m), Berg im Steinwald, Fichtelgebirge, Bayern
 Knock (Erzgebirge) (), Berg im Westerzgebirge, Sachsen
 Pressecker Knock (690 m), Berg im Frankenwald bei Presseck, Landkreis Kulmbach, Bayern; mit Aussichtsturm
 Knock (Ostfriesland), Landspitze in der Nähe von Emden, Niedersachsen
Knock, Originaltitel von Dr. Knock läßt bitten, französischer Spielfilm (1951)
 Knock, Originaltitel von Docteur Knock – Ein Arzt mit gewissen Nebenwirkungen, französischer Spielfilm (2017)
 Knock Castle (Aberdeenshire), Burg bei Ballater in der Grafschaft Aberdeenshire, Schottland
 Knock Castle (Skye), Burg an der Bucht Knock auf der Halbinsel Sleat der Insel Skye, Schottland
 Knock (Pleinfeld) (382 m), Erhebung bei Pleinfeld

Orte:
 Knock (Krautheim) oder Kapellenberg, Wohnplatz mit Höhenkapelle im Stadtteil Oberndorf von Krautheim, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Knock (Belfast), statistischer Bezirk im östlichen Teil von Belfast, Nordirland
 Knock (County Clare), Ort im County Clare, Irland
 Knock (County Mayo), Marienwallfahrtsort im County Mayo, Irland 
 Knock (County Tipperary), Ort im County Tipperary, Irland

Siehe auch:
 Nock